Story of My Life – album dei Pere Ubu del 1993
 Story of My Life – singolo degli Smash Mouth del 2006
 Story of My Life – singolo degli One Direction del 2013
 Story of My Life – singolo di Lesley Roy del 2020
 Story of My Life – singolo di Sergio Sylvestre e Alborosie del 2020